Pokos ist der Familienname folgender Personen: 

 Ivan Pokos (* 1975), deutsch-kroatischer Skeletonpilot und Rennfahrer
 Lucija Pokos (* 1995), kroatische Leichtathletin 
 Vlatka Pokos, kroatische Sängerin